Burdin ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Burdin (1788–1873), französischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Dmitri Iwanowitsch Burdin (1914–1978), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Isidor Burdin (1914–1999), israelisch-moldauisch-sowjetischer Violinist, Dirigent, Komponist und Lehrer